Џемила Кожар (1894 — 20. април 2010) била је црногорска суперстогодишњакиња која је највероватније била и најстарија особа у Црној Гори. Наводно је умрла у доби од 116 година, но то није у потпуности сигурно. Њени потомци тврде како је умрла у доби од 117 или 118 година. Неки извори чак говоре и како је умрла у доби од 121 године. Ипак, матичне књиге би могле потврдити како је умрла у доби од 110 година. Због свих тих података нико са сигурности не зна колико је година имала у тренутку смрти.

Биографија 
Џемила је знала колико је имала година, иако нема поузданих података о датуму и години рођења, јер су матичне књиге за регион Санџака сређиване тек пошто се повукла Отоманска империја. Она је 2007. године рекла новинарима да осам година после удаје није имала деце, али да је ипак родила два сина и три ћерке од којих има 160 унучади, праунучади и чукунунучади. Она је тврдела да у Радманцима постоји нешто што људима даје дуг живот. Многи од становника тог села умрли су са јако пуно година. 

Њене године неприхватљиве су за Геронтолошку истраживачку групу, јер не постоје поуздани извори о њеном рођењу, тако да се она налази на списку непотпуних тврдњи о дуговочности.

Референце 

Рођени 1894.
Умрли 2010.
Петњичани
Стогодишњаци
Незванични суперстогодишњаци
Црногорци